Anjomã (Afeganistão)
 Anjomã Curde